Lucy — может означать:

 Lucy — космический аппарат NASA для исследования троянских астероидов Юпитера.

Музыка 
 «Lucy» — пятый сингл из альбома «Awake» американской христианской рок-группы Skillet, вышедшего в 2009 году.

 Альбомы
 «Lucy» — второй полноформатный альбом американской гранж-группы Candlebox, выпущенный 3 октября 1995 года.
 «» — третий студийный альбом Маайи Сакамото.

См. также